BSG Sachsenring Zwickau ist der Vorgänger der folgenden Vereine:
 FSV Zwickau, deutscher Fußballverein
 BSV Sachsen Zwickau, deutscher Frauenhandballverein